Dvärgbladlöss (Phylloxeridae) är en familj av insekter. Enligt Catalogue of Life ingår dvärgbladlöss i överfamiljen Phylloxeroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phylloxeridae 77 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

 
Halvvingar